Buttiglieresi – abitanti di Buttigliera Alta
Buttiglieresi – abitanti di Buttigliera d'Asti